UVC Graz AG - austriacki męski klub siatkarski z Grazu grający obecnie w austriackiej Bundeslidze.

Nazwy klubu 
 UVC Wesser Graz
 UVC Graz AG

Sukcesy 
Puchar Austrii:
  2012, 2015, 2019, 2020
Mistrzostwo Austrii:
  2021
  2017, 2019, 2022

Kadra 
Sezon 2013/2014
 Pierwszy trener: Martin Plessl
 Asystent trenera: Kubilay Ylmaztopcuoglu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Austriackie kluby siatkarskie